Julian Yee Zhi-Jie (en chinois : 茹自杰; pinyin: Rú Zìjié; né le  à Kuala Lumpur) est un patineur artistique malaisien.

Il remporte le titre national à 5 reprises (–).
Il est choisi pour être le porte-drapeau olympique de la délégation malaisienne en 2018.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Porte-drapeau olympique
Patineur artistique
Sportif malaisien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Kuala Lumpur